Амбергер — фамилия. Известные носители:

 Амбергер, Ар Джей (; 3 мая 1982, Питтсбург, Пенсильвания) — профессиональный американский хоккеист.
 Амбергер, Христоф (; ок. 1500 — 1561 либо 1562, Аугсбург) — немецкий художник.